74-й чемпионат Франции прошёл в Безансоне с 16 по 22 августа 1999 года.

Сложная система, включающая две предварительные группы (окончательные результаты были подведены на прошлой неделе) и плей-офф за различные места, позволила Бакро стать чемпионом. Прежде всего, ему пришлось выиграть плей-офф у Лорана Фрессине за второе место в предварительной группе В, что позволило ему бороться за титул с Дарко Аничем, Давидом Марчиано и Кристианом Бауэром. В полуфинале Бакрот обыграл Анича, а в финале - Марчиано. В обоих случаях он сыграл первую партию черными и выиграл белыми.

Таблица

Группа А

Группа Б

Тай-брейке за 2 место в группе Б

Полуфинал 
 Дави Марчиано (1½) — (½) Кристиан Бауэр
 Этьен Бакро (1½) — (½) Дарко Анич

Финал 
 Этьен Бакро (1½) — (½) Дави Марчиано

3—4 места 
 Кристиан Бауэр (2½) — (1½) Дарко Анич

5—8 места 
 Жоэль Лотье (3½) — (2½)
 Элуа Реланж (2½) — (1½) Лоран Фрессине

5—6 места 
 Жоэль Лотье (1½) — (½) Элуа Реланж

7—8 места 
 Лоран Фрессине (1½) — (½)

9—12 места 
 Анатолий Вайсер  (3) — (1) Жан-Марк Дегрев
 Мануэль Аписелья (4½) — (3½)

9—10 места 
 Анатолий Вайсер (5) — (3) Мануэль Аписелья

11—12 места 
 Жан-Марк Дегрев  (4½) — (3½)

13—16 места 
 (1½) — (½) Жан-Пьер Будре
 Арно Ошар (1½) — (½) Эммануэль Брикар

13—14 места 
 Арно Ошар (1½) — (½)

15—16 места 
 Эммануэль Брикар (2) — (0)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
1999 год в шахматах
Август 1999 года
Спорт во Франции в 1999 году